Fraubrunnen bezeichnet:

eine Gemeinde im Schweizer Kanton Bern, siehe Fraubrunnen
einen ehemaligen Amtsbezirk im Schweizer Kanton Bern, siehe Amtsbezirk Fraubrunnen
ein ehemaliges Kloster im Schweizer Kanton Bern, siehe Kloster Fraubrunnen

Siehe auch:
Frauenbrunnen